Падалка — українське прізвище.

 Падалка Борис Якович — український радянський інфекціоніст, професор.
 Падалка Валентин Анатолійович (1960) — Герой Росії.
 Падалка Василь Кирилович (1800—1865) — губернатор Єнісейської губернії.
 Падалка Василь — майор Армії УНР, учасник Другого зимового походу.
 Падалка Геннадій Іванович — російський космонавт, Герой Російської Федерації (1999).
 Падалка Іван Іванович — український художник.
 Падалка Лев Васильович — український статистик, історик, археолог, етнограф.
 Падалка Федот Романович (1850—1914) — український майстер художньої кераміки.
 Падалка Яків Іванович (1926—2000) — майстер-гончар, заслужений майстер народної творчості України.

Див. також 
 Падалко

Українські прізвища